
Molekulska formula -{C5H6N2}- se može odnositi na:
 1,2-Diazepin
 1,3-Diazepin
 1,4-Diazepin
 Glutaronitril